Das Adjektiv hyperbolisch steht für:

 Mathematik:
 eine Kurve zweiter Ordnung, siehe Hyperbel (Mathematik)
 eine fundamentale Klasse partieller Differentialgleichungen, siehe partielle Differentialgleichung
 eine fundamentale Klasse nichteuklidischer Geometrien und deren Elemente, siehe hyperbolische Geometrie
 Hyperbolischer Fixpunkt bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, siehe Autonome Differentialgleichung

 Sprache/Literatur: 
 übertreibender sprachlicher Ausdruck, siehe Hyperbel (Sprache)

Siehe auch:

 Hyperbel
 Hyperbolicus